Сельское поселение Знаменское — бывшее (до 2015) муниципальное образование со статусом сельского поселения в упразднённом Каширском муниципальном районе Московской области России.

Общие сведения 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Каширского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административный центр — посёлок Новосёлки.

Администрация сельского поселения располагалась по адресу: 142941, Московская область, Каширский район, п. Новоселки, ул. Центральная, д. 12.

Упразднено 11 октября 2015 в связи с преобразованием Каширского муниципального района в городской округ.

География 
Располагалось в северной части Каширского района. Граничило с сельским поселением Домнинским, городскими поселениями Кашира и Ожерелье, городским поселением Ступино Ступинского района, а также городским поселением Озёры и сельским поселением Клишинским Озёрского района. Площадь территории сельского поселения составляла 8884 га.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 12 населённых пунктов упразднённой административно-территориальной единицы — Знаменского сельского округа:
 посёлки Большое Руново, Новосёлки;
 деревни Андреевское, Баскачи, Богатищево-Епишино, Большое Кропотово, Воскресенское, Знаменское, Кореньково, Лазаревка, Смирновка, Хворостянка.

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Каширского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году